Флаг муниципального образования город Ковро́в Владимирской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

В настоящее время муниципальное образование город Ковров не имеет официально утверждённого флага.

Описание 
«Флаг городского округа представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, багряного цвета с односторонним изображением в центре флага герба городского округа. Габаритная ширина изображения герба городского округа должна составлять 2/5 части длины полотнища флага».

Обоснование символики 
Геральдическое описание герба гласило: «В зелёном щите два сидящих зайца, смотрящих в разные друг от друга стороны. В верхней части — герб Владимирской области. Щит увенчан золотой башенной короной, о трёх зубцах, мурованной чёрным. За щитом два накрест положенных золотых молотка, соединённых Александровской лентой».

История 

Флаг города Коврова был установлен уставом города Коврова Владимирской области, по крайней мере, в 1997 году. В приложении № 2 к уставу приводилось «Положение о флаге города Коврова». В ходе муниципальной реформы 2006 года был принят устав муниципального образования город Ковров Владимирской области, которым в названии «Положения» и в описании флага было изменено название муниципального образования.

25 января 2012 года, решением Совета народных депутатов города Коврова № 24, был утверждён новый герб муниципального образования со следующим описанием: «В зелёном поле на золотой земле два серебряных сидящих, обращённых друг от друга зайца. В вольной части (в верхнем правом углу) — герб Владимирской области. Щит увенчан золотой башенной короной о пяти видимых зубцах с двумя обнаженными, скрещёнными за короной мечами с серебряными клинками и золотыми рукоятями, и обрамлен лентой ордена Трудового Красного Знамени».

В этот же день рассматривался новый вариант флага, разработанный на основе герба города Коврова. Специалистами геральдической палаты было предложено следующее описание флага: «Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с жёлтой полосой вдоль нижнего края (в 3/10 полотнища) и в зелёной части двумя белыми, обращёнными друг от друга зайцами, сидящими вплотную к полосе». Все присутствующие депутаты возмутились цветовым решением флага и вынесли данный вопрос на публичное обсуждение, после которого и будет принято соответствующее решение.

25 апреля 2012 года, решением Совета народных депутатов города Коврова № 125, приложение № 2 к уставу города Коврова, которым устанавливался флаг городского округа, признано утратившим силу.

Примечания 

Символы Коврова
Флаги городов России
Флаги с изображением львов
Флаги с изображением корон
Флаги с изображением молота
Заяц в геральдике